Guren — макси-сингл японской visual kei рок-группы the GazettE, выход которого состоялся 13 февраля 2008 года. В японском чарте Oricon дошёл до третьей строчки.
Сингл вышел в двух видах: Optical Impression (CD+DVD) и Auditory Impression (только CD).
Композиция Guren была использована как коммерческая песня для GemCerey. Так же песня вошла в 4 студийный альбом группы DIM.

Список композиций

Optical Impression
Диск первый
 "Guren" (紅蓮) 
 "Kugutsu-e" (傀儡絵)
Диск второй (DVD)
 "Guren" (紅蓮) (PV)

Auditory Impression
 "Guren" (紅蓮) 
 "Kugutsu-e" (傀儡絵) 
 "Kyomu no Owari Hakozume no Mokushi" (虚無の終わり 箱詰めの黙示)

Ссылки
 Официальный сайт

Синглы 2008 года